Зима́:

 Зима — одно из четырёх времён года.
 «Зима» — картина Джузеппе Арчимбольдо.
 «Зима» — шестой альбом группы «Моральный кодекс».
 Зима — река в Иркутской области России, приток Оки (бассейн Ангары).
 Зима — город в Иркутской области России.
 Зима — станция Восточно-Сибирской железной дороги.
Зи́ма:
 Зима — река в Сахалинской области России, приток Сусуи.

Персоналии 
Зима́:
 Зима, Анатолий Григорьевич (1945—1997) — советский футболист.
 Зима, Виктор Степанович (1940—2020) — советский и российский музыкант.
 Зима, Иван Павлович (1914—1979) — советский военный, Герой Советского Союза.
 Зима, Михаил Степанович (род. 1958) — российский дипломат.
 Зима, Олег Валентинович (род. 1965) — российский актёр.
 Зима, Павел Иванович (1911—1994) — советский государственный и военный деятель, руководитель Орехово-Зуевского конструкторского бюро.

Зи́ма:
 Зима, Давид (род. 2000) — чешский футболист.
 фамилия трёх сестёр-актрис:
 Зима, Ванесса (род. 1986)
 Зима, Ивонн (род. 1989)
 Зима, Мэйделин (род. 1985)
 Зима, Томаш (род. 1966) — чешский врач, биохимик, ректор Карлова университета (2014—2022).

См. также 
 Зимма, Бруно — немецкий юрист, судья Международного суда ООН.